Canuto puede designar:

 El nombre propio Canuto.
 Como traducción del nombre escandinavo Knut o Knud, a:
 el rey Canuto II de Dinamarca;
 el rey Canuto de Jórvik (Northumbria escandinava) s. X;
 el rey Canuto Hardeknut de Dinamarca e Inglaterra;
 el rey san Canuto IV de Dinamarca;
 el rey Canuto V de Dinamarca;
 el rey Canuto VI de Dinamarca;
 el rey Canuto I de Suecia;
 el rey Canuto II de Suecia;
 el rey Canuto Lavard, rey de los Obodritas, príncipe danés, duque de Jutlandia Meridional;
 al empresario español Canuto Berea Rodríguez;
 al empresario mexicano Canuto Ibarra Guerrero.
 al director de cine español de origen asturiano Roberto F. Canuto

Además, a:
 el bosque de galería llamado canuto, típico de algunos pequeños cursos fluviales del sur de la Península ibérica;
 a un cigarrillo de marihuana o porro;
 a una pequeña golosina masticable de frutas tipo caramelo;
 a un dulce típico llamado canuto, en forma de canuto que se elabora y consume en las fiestas de San Antón Abad de Herrera del Duque, España, y en varios pueblos de La Siberia Extremeña;
 nombre dado en algunos doblajes a Doggie Daddy, un perro ficticio de la serie animada Canuto y Canito (Augie Doggie and Doggie Daddy).
 a la serie paródica Canuto, que satiriza a Naruto;
 en Chile, y despectivamente, a los seguidores de Juan Canut de Bon y en general a todas las Iglesias Evangélicas;
 también en Chile y en otras partes de Latinoamérica y de forma coloquial, al tipo de pasta corta Rigatoni (llamado Canuto en singular y Canutones en plural).
 a Sirius Black, personaje de la saga Harry Potter, apodado "Canuto".
 El nombre común de la planta '''''Taraxacum officinale

Referencias